Das Patrozinium des heiligen Bavo tragen folgende Kapellen und Kirchen:

in Belgien
 St.-Bavo-Kathedrale in Gent

in den Niederlanden
 die Bavokerk in Aardenburg
 die protestantische St.-Bavo-Kirche in Haarlem
 die katholische St.-Bavo-Kathedrale in Haarlem

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)